Brunnenbächel und Brunnenbächle sind Gewässernamen in Baden-Württemberg:

 Brunnenbächel, rechter Zufluss der Lobbach in Mönchzell, Gemeinde Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis

 Brunnenbächle (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs vor Eisbach, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Brunnenbächle (Goldbach), rechter Zufluss des Goldbachs bei Streitberg, Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Brunnenbächle (Reichenbach), rechter Zufluss des Reichenbachs (zur Lein) bei Nardenheim, Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis
 Brunnenbächle (Rench), rechter Zufluss der hier noch Schöngrundbächle genannten Rench vor dem Zinken Wilde Rench, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis
 Brunnenbächle (Schönmünz), linker Zufluss der Schönmünz (zur Nordschwarzwälder Murg) vor Zwickgabel, Schönmünz, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt
 Brunnenbächle (Tannbach), rechter Zufluss des hier noch Brunnengehrnbächle genannten Tannbachs (zur Wieslauf) bei Obersteinenberg, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Brunnbächle
 Brunnenbach